Met Meli kan worden bedoeld:
Meli (honing), een honingproducent uit Veurne
Meli Park, een voormalig pretpark in De Panne (nu: Plopsaland De Panne)
Bank Melli Iran, een van de groote bankgroepen in Iran
Meli (rivier), een rivier in Ivoorkust
Meli meli, een lied van Ali B en Numidia in samenwerking met Ronnie Flex uit 2018